

Anno 
 446 o 446 a.C.

Codici 
 446 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Kingsnake Observatory, nel Texas

Matematica 
 446 – numero